Філіп ΙΙ де Монфор (; помер 24 вересня 1270 в Тунісі) — французький дворянин, граф Сквілаче в Італії з 1266/68 років і лорд Кастра у Франції з 1270 році, учасник Восьмого хрестового походу. Син Філіпа I де Монфор та Елеонори Куртене.

Біографія 
Філіп II де Монфор приєднався до експедиції Карла Анжуйського по завоюванню Сицилійського королівства, під час якої він спільно з Гуго де Мірпуа командував передовим підрозділом армії Карла у переможній битві при Беневенто. Після Беневенто він був призначений командувачем військами для захисту Папської області. Він очолював експедицію анжуйських військ на острів Сицилія  які придушили повстання, що призвело до розграбування Августи.

Після смерті свого батька в березні 1270 року він успадкував свою французьку сеньйорію Кастр, але володіння його батька в Аутремері були надані його зведеному братові Жану де Монфор. Він приєднався до Восьмого хрестового походу і помер у Тунісі.

Сім'я 
Він одружився з Жанною де Леві-Мірпуа († 30 червня 1284), донькою Гі I де Леві, лорда Мірпуа та Гібур де Монфор і мав трьох дітей:

 Жан де Монфор, граф Сквілаче (пом. нар. грудень 1300), вперше одружився з Ізабеллою Малеттою, вдруге одружився на Джованні ді Фасанелла, втретє одружився в 1273 році з Маргаритою Бомон (пом. березень 1307, Марсель);
 Лаура де Монфор (пом. до грудня 1300), вийшла заміж за Бернара VII Коммінжського;
 Елеонора де Монфор (пом. після травня 1338), вийшла заміж до лютого 1302 за Жана V Вандомського;
 Жанна де Монфор (пом. 1300 р.), вперше вийшла заміж в 1268 р. за Гі VI де Форез (19 січня 1278 р.), вдруге вийшла заміж за 1278 р. за Людовіка I Савойського, барона де Во (пом. після 1302 р.).

Див. також 

 Карл I Сицилійський
 Восьмий хрестовий похід
 Філіп I де Монфор, володар Тіра

Генеалогія

Примітки

Джерела 

 Emmanuel de Boos (2004). L'armorial le Breton: Centre historique des Archives nationales (France). Somogy editions d'art.
 Frederick Maurice Powicke (1967). Ways of Medieval Life and Thought: Essays and Addresses. Biblo and Tannen.
 Steven Runciman (1958). The Sicilian Vespers. Cambridge University Press. ISBN 0-521-43774-1.

Монфори
Померли 1270
Французька шляхта